Burg Herrenberg steht für:
 Burg Herrenberg (Sevelen SG), Sevelen, Kanton St. Gallen, Schweiz
 Burgstall Herrenberg, Landkreis Dachau, Bayern 
 Schloss Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg